Personen
 Barry Atsma (1972), Nederlands acteur
 Joop Atsma (1956), Nederlands politicus